__NoTOC__
Kluckzbork se poate referi la:

Geografie

Localități
 Kluczbork, oraș din Polonia

Unități administrativ-teritoriale
 Kluczbork, district (în poloneză powiat) din voievodatul Opole, localizat în sud-vestul Poloniei.
 Kluczbork, comună (în poloneză gmina) din voievodatul Opole, localizat în sud-vestul Poloniei.